Określenie Potażnia może odnosić się do:
 Potażnia – część wsi Kuźnica Skakawska w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Wieruszów
 Potażnia – część wsi Poroże w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Malanów

Zobacz też: Potażniki

Przypisy